Az Asian Players Tour Championship 1. versenye (más néven 2013-as Yixing Open) egy profi kis pontszerző verseny 2013. június 11. és 15. között a kínai Yixing városából. A helyszín a Yixing Sports Centre.

Joe Perry a döntőben Mark Selbyt győzte le 4-1-re. Ez volt az első olyan győzelme, amely ranglistapontot ért.

Díjazás
 Győztes: 10000£
 Második: 5000£
 Elődöntő: 2500£
 Negyeddöntő: 1500£
 Legjobb 16: 1000£
 Legjobb 32: 600£
 Legjobb 64: 200£
 Összdíjazás: 50000£

Amatőr selejtező

4 nyert frame

Főtábla

Felső rész

1. nyolcad

2. nyolcad

3. nyolcad

4. nyolcad

Alsó rész

5. nyolcad

6. nyolcad

7. nyolcad

8. nyolcad

Végjáték

Százasok

 141 Michael White
 137, 120 Mark Selby
 127 Jack Lisowski
 125 Jin Long
 125 Jimmy White
 121, 105 Ding Junhui
 120 Cui Ming
 120 Li Hang
 118 Alfie Burden
 117, 100 Liu Chuang
 117 Yu Delu

 116 John Higgins
 116 Zhang Anda
 116 Mei Xiwen
 113 Ju Reti
 113 Jimmy Robertson
 109 Zhang Yang
 109 Gerard Greene
 105 Dominic Dale
 103 Cao Xinlong
 102 Robert Milkins
 101, 100 Guan Zhen

Jegyzetek

2013 a snookerben